Lepanto puede hacer referencia a:

Los lepanto, etnia que habita en unos treinta poblados del norte de la isla de Luzón, en Filipinas.
La batalla de Lepanto,  combate naval librado en 1571.
La Batalla de Lepanto, cuadro de 1887 del artista filipino Juan Luna.
Lepanto, poema de G. K. Chesterton.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
Lepanto o Naupacto (en latín, Naupactus; en griego, Ναύπακτος, Náupaktos), ciudad y municipio de Grecia, junto al golfo en que se desarrolló la batalla de Lepanto.
Lepanto, ciudad del condado de Poinsett, en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
Lepanto, distrito del cantón de Puntarenas, Costa Rica.
Lepanto, estación de la línea A del Metro de Roma, Italia.

Además, puede hacer referencia a los siguientes barcos:
, antiguo destructor de la Armada Española.
, antiguo crucero protegido de la Armada Española.
, antiguo destructor de la Armada Española que anteriormente perteneció a la Armada de los Estados Unidos, donde portaba el nombre USS Capps (DD-550).